Слово бхутия может обозначать:
–
 Бхутия — народ тибетского происхождения, проживающий на территории Индии, Непала и Бутана.
 Бхутия (или Бхутиа, ) Байчунг (1976–…) — индийский футболист.
  — небольшой пригород города Дарджилинг, Западная Бенгалия, Индия.
  — буддистский монастырь в одноимённом городе.